Eleonore von Sachsen-Meiningen ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1658–1729), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Louise Eleonore zu Hohenlohe-Langenburg (1763–1837), Prinzessin von Hohenlohe-Langenburg durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen